Allotropa est nom scientifique porté par plusieurs taxons. Il provient du grec ancien ἄλλος, allos (« autre ») et τρόπος, tropos (« tourner » ou « changement »).

Allotropa peut désigner :
 Allotropa, un genre de plantes de la famille des Ericaceae vivant sur la côte pacifique nord-américaine dont l'unique espèce est Allotropa virgata ;
 Allotropa, un genre d'insectes hyménoptères de la famille des Platygastridae, des guêpes parasitoïdes.

Voir aussi allotropie, qui désigne, en chimie et minéralogie, la faculté de certains éléments à exister sous plusieurs formes différentes.